Grote vruchtenvampier
 Jamaicavruchtenvampier